Fruchtkasten steht für:
 Bodenspeicher

 Fruchtkasten (Stuttgart), ein spätgotisches Gebäude in Stuttgart
 Heimatmuseum Fruchtkasten, Museum in Tuttlingen
 Fruchtkasten (Scheer), barockes Residenzgebäude in Scheer
 Fruchtkasten (Rosenfeld), Gebäude in Rosenfeld